Nederlandse personen
Anne Tjittes Reitsma (1806 - 1880), theoloog, predikant en schrijver
Dirk Reitsma (1923 - 1999), politicus
Egbert Reitsma (1892 - 1976), architect
Engelien Reitsma-Valença (1889 - 1981), kunstenares
Freya Reitsma, (1997), langebaanschaatsster en wielrenster
Guus Reitsma (1922 - 1943), verzetsstrijder
Jacob Reitsma (1945), politicus
Johannes Reitsma (1837-1902), theoloog
Krijn Reitsma (1944), voorzitter Stichting Olympische Spelen 1992
Mireille Reitsma (1978), schaatsster
Ruurd Reitsma (1942-2016), generaal
Theo Reitsma (1942), sportverslaggever